Doraemon – manga, da cui sono state tratte tre serie animate omonime
Doraemon – serie animate
Doraemon – videogioco del 1986
Doraemon – personaggio